Gromada Wronów (powiat opolsko-lubelski) (puławski/opolsko-lubelski)
 Wronów (gromada w powiecie pleszewskim) (jarociński/pleszewski)